Lameth pode fazer referência aos três irmãos que levam este nome :

 Théodore de Lameth (1756-1854), general e político francês.
 Charles Malo de Lameth (1757-1832), general e político francês.
 Alexandre de Lameth (1760-1829), general e político francês.

Desambiguação